

Gladiateur 
 Le scissor est une classe de gladiateur.

Biologie 
 Scissor est un genre de poisson de la famille des Characidae.